Utricularia parthenopipes  — однолетнее плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Эндемик бразильского штата Баия. Произрастает в сырых песчаных почвах на высоте 500—1500 метров над уровнем моря. Цветёт с января по июнь. Вид был впервые описан Питером Тейлором в 1986 году.

Классификация 
Вид Utricularia parthenopipes входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
  

Пузырчатковые
Флора Южной Америки
Эндемики Бразилии